Hrustovo je lahko:
 Hrustovo, Bosna in Hercegovina
 Hrustovo (Slovenija)